Les poisons sont, en biologie, une catégorie de substances.
 L'affaire des Poisons est un évènement survenu à Paris entre 1670 et 1680, mêlant politique et fait-divers.
 Poison est un parfum de Dior.
 Poison est une nouvelle d'Anton Tchekhov (1886).
 Poisons est un manhua de Golo Zhao.

Personnages de fiction 
 Poison Ivy - en français, l'Empoisonneuse, de son vrai nom Pamela Lilian Isley, est un personnage de fiction apparaissant notamment dans l'univers de Batman.
 Poison est un personnage de fiction des jeux Final Fight et Street Fighter.

Cinéma 
 La poison est un film français réalisé par Sacha Guitry, sorti en 1951.
 L'Affaire des poisons est un film réalisé par Henri Decoin, sorti en 1955, sur l'évènement du  précité.
 Poison est un film réalisé par Todd Haynes, sorti en 1991, qui a reçu le Grand Prix du Jury du Festival du film de Sundance la même année.

Musique 
 Poison est une chanson d'Alice Cooper
 Poison est un groupe de glam metal américain, formé en 1983
 Poison est un album et une chanson du groupe Bell Biv DeVoe
 Poison est un album du groupe Zaïko Langa Langa sorti en 1997
 Poison est une chanson du groupe The Prodigy sortie en 1995
 Poison est une chanson de Martin Garrix sortie en 2015
 Poison est un rappeur français
 Poison est un album de Swizz Beatz sorti en 2018

Voir aussi 
 

Homonymie de titre